Джерме́йн Пол Алекса́ндр Бе́кфорд (; 9 декабря 1983, Лондон) — английский и ямайский футболист, нападающий. Выступал в составе сборной Ямайки.

Клубная карьера 
Бекфорд начинал свою карьеру в молодёжной команде «Челси». После того, как лондонский клуб отказался продлевать с ним контракт, Бекфорд выступал за любительский клуб «Уэлдстон», где стал лучшим бомбардиром команды, чем привлёк внимание многих профессиональных команд и подписал контракт с «Лидс Юнайтед». В сезоне 2003/04 отправлялся в аренду в клуб Северного дивизиона Истмийской лиги «Аксбридж».

В первом для себя сезоне на «Элланд Роуд» Бекфорд провёл лишь 5 матчей и не забил не одного гола. На следующий сезон Джермейн отправился в аренду сначала в «Карлайл Юнайтед», а затем в «Сканторп Юнайтед», которому помог выйти в Чемпионшип. В сезоне 2007/08 Бекфорд смог закрепиться в составе «Лидса» и забил 20 голов. В следующем сезоне Бекфорду удалось улучшить свой результат и забить 34 мяча за «Лидс» во всех соревнованиях.

Сезон 2009/10 помог Бекфорду быть замеченным большими клубами, благодаря единственному и победному голу на «Олд Траффорд» в принципиальном для «Лидса» матче против «Манчестер Юнайтед». Всего же Бекфорд забил 31 мяч во всех соревнованиях за «Лидс Юнайтед» и в мае 2010 года на правах свободного агента перешёл в «Эвертон», с которым подписал контракт на 4 года.

Дебют в официальных матчах за «Эвертон» состоялся для Бекфорда в первом туре Премьер-лиги сезона 2010/11 против «Блэкберна». Первый гол в составе «ирисок» Джермейн забил в Кубке Футбольной лиги в ворота «Хаддерсфилда» в августе 2010 года. Первый для себя гол в Премьер-лиге Бекфорд забил «Болтону» в ноябре. 17 января 2011 года забил гол в Мерсисайдском дерби на «Энфилд Роуд». Всего за первый сезон в «Эвертоне» забил 10 мячей.

31 августа 2011 года было объявлено о переходе нападающего в «Лестер Сити». Сумма трансфера составила 3 миллиона фунтов, однако в случае удачного выступления футболиста в составе «лис», она может увеличиться до 4 миллионов. В дебютный сезон в «Лестере» Бекфорд забил 15 голов в 44 играх.

Достижения 
 «Сканторп Юнайтед»
 Победитель Первой Футбольной лиги: 2006/07
 «Лидс Юнайтед»
 Серебряный призёр Первой Футбольной лиги: 2009/10

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити»
 Профиль на сайте soccerbase.com
 
 

Футболисты Англии
Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Уэлдстон»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Сканторп Юнайтед»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»